Un cultivateur est une personne qui cultive les champs.

 Un cultivateur est un instrument agricole qui sert à ameublir le sol.